SBH est le code IATA de l'Aéroport Gustaf III - Saint-Barthélemy, à île de Saint-Barthélemy (Antilles françaises)